Labrynna is een fictief land, dat voorkomt in The Legend of Zelda: Oracle of Ages, een videospel uit de serie van The Legend of Zelda.

Protagonist Link werd naar Labrynna gebracht door de Triforce, wanneer het kwaad het land binnendringt. In Labrynna werd de rust verstoord door een kwaadaardige tovenares, Veran, die macht nam over de zanger, Godin en de Oracle of Ages: Nayru. Door gebruik te maken van Nayru's tijdreis-mogelijkheden keerde Veran terug in de tijd en haalde Queen Ambi over om voor haar te werken. Labrynna wordt bewoond door dezelfde rassen als die van Hyrule en Termina, maar in tegenstelling tot Termina heeft het land meer unieke inwoners en plaatsen dan Termina heeft tegenover Hyrule.

Oriëntatiepunten 
Labrynna is een kleinschaliger land dan elk ander land in de wereld van The Legend of Zelda, maar er kan wel terug in de tijd gereisd worden en speelt zich op sommige momenten af onderwater; het zuiden van het land is een oceaan: Zora Seas. Het centrum wordt de Sea of Storms genoemd en in het oosten ligt Crescent Island. In het verleden is er nog een andere oceaanomgeving in het noorden van Crescent Island: Sea of No Return. In het algemeen zijn er in het verleden dus meer oceanen en in het heden is het water deels weggevloeid.

In het centrum van Labrynna ligt Lynna Village/City, de hoofdstad van het land. In het westen zijn de Deku Woods en Fairies' Woods gelegen, en in het oosten zijn de Sea of No Return en Yoll Graveyard gesitueerd. Het noordwesten is bedekt met een berggebied dat Talus Peaks wordt genoemd. In het centrum van de plaats is Symmetry Village gelegen. In het noordwesten heet het berggebied Rolling Ridge, die met de zee aangrenst in het verleden.

In het verleden was Ambi's Palace de thuisbasis van de koninklijke familie van Labrynna. In het heden is de plek verdwenen, waardoor de leiding van het land nu in handen is van de major. Ambi's Tower, later gekend als de Black Tower, ligt in het zuiden van het dorp/stad.

Inwoners 
Labrynna heeft een breed bereik qua inwoners, waaronder sommige nooit eerder gezien in de wereld. De meest voorkomende inwoners zijn de Human, met enkele zeldzaam voorkomende Hylians. Ook de Gorons hebben een vestigingsplaats in het land: Rolling Ridge. De Zora leven in Zora Village, onder de Zora Seas. Binnen de Zora is er een onderverdeling in "river Zoras" en "Sea Zoras". De Deku Scrubs komen maar voor in grotten, vooral in de Deku Woods. Het zeldzaam ras, de Tokay, leven op Crescent Island.

The Legend of Zelda
Fictief land